Voici la liste des planètes mineures numérotées de 468001 à 469000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 468001 à 469000

468001-468100

468101-468200

468201-468300

468301-468400

468401-468500

468501-468600

468601-468700

468701-468800

468801-468900

468901-469000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000